Amerikai Egyesült Államok
 Brady (Nebraska)
 Brady (Texas)
 Brady (Washington)

Nevek
 Brady, családnév
 Brady, keresztnév